Александър Головин може да се отнася за:
 Александър Головин (общественик) (1850 – 1904), руско-български общественик
 Александър Головин (1863 – 1930), руски художник
 Александър Головин (актьор) (р. 1989), руски актьор
 Александър Головин (футболист) (р. 1996), руски футболист